Список космических запусков СССР в 1979 году

Статистика 
Количество запусков: 89

Успешных запусков: 87

См. также 
 Хронология пилотируемых космических полётов

Ссылки 
 Энциклопедия «Космонавтика» А.Железняков. Хроника освоения космоса
 Космические пуски и события в СССР и России